Choice Cuts – album dei Jackyl del 1996
 Choice Cuts – album degli Impaled del 2001
 Choice Cuts – album dei Carcass del 2004